Lights Out steht für:
 Lights Out, Umweltschutzaktion, siehe Earth Hour #Entwicklung
 Lights Out Management, Systemadministratorzugriff auf ein Serversystem

Film und Fernsehen:
 Lights Out; Verweistitel von Handschrift des Todes, US-amerikanischer Film von Nigel Dick (1994)
 Lights Out (2013), schwedischer Kurzfilm von David F. Sandberg
 Lights Out (2016), US-amerikanischer Film von David F. Sandberg
 Lights Out (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2011)

Musik:
 Lights Out! (Jackie-McLean-Album), Album von Jackie McLean (1956)
 Lights Out (UFO-Album), Album von UFO (1977)
 Lights Out (Peter-Wolf-Album), Album von Peter Wolf (1984)
 Lights Out (Lil-Wayne-Album), Album von Lil Wayne (2000)
 Lights Out (Antimatter-Album), Album von Antimatter (2003)
 Lights Out (Sugarcult-Album), Album von Sugarcult (2006)
 Lights Out (Graveyard-Album), Album von Graveyard (2012)
 Lights Out (Silverline-Album), Album von Silverline (2013)
 Lights Out (Ingrid-Michaelson-Album), Album von Ingrid Michaelson (2014)

Spiele:
 Lights Out (Computerspiel), Videospiel von Tiger Electronics (1995)
 Dark Fall II: Lights Out, Computerspiel von XXv Productions (2004)
 The Fight: Lights Out, Videospiel von ColdWood Interactive (2010)

Lights Out ist der Spitzname folgender Personen:
 Frank Kassela (* 1968), US-amerikanischer Pokerspieler
 Chris Lytle (* 1974), US-amerikanischer Kampfsportler und Boxer
 Shawne Merriman (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James Toney (* 1968), US-amerikanischer Boxer